Nagiller ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Nagiller (* 1984), österreichischer Skispringer
 Matthäus Nagiller (1815–1874), österreichischer Komponist
 Rudolf Nagiller (* 1943), österreichischer Journalist